Le sigle WCRP peut faire référence à :
 Programme mondial de recherches sur le climat (World Climate Research Programme)
 WCRP, une station de radio américaine
 World Concil of Religions for Peace